Большая Боровая:

 Большая Боровая (приток Лонткасъёгана) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО
 Большая Боровая (приток Пижмы) — река в России, протекает в Республике Коми
 Большая Боровая (приток Чикшины) — река в России, протекает в Республике Коми